NIR est un sigle signifiant :

 en droit social français : Numéro d'inscription au répertoire (sous entendu de l'INSEE) ;
Cet identifiant est parfois appelé : identifiant national de référence NIR ou encore Numéro de Sécurité Sociale (13 caractères numérique ̟ 2 caractères numérique de clé)

Attention ne pas confondre avec Identifiant national de santé (INS) avec sa version calculée INS-C. Cet identifiant comporte 23 caractères numérique. C'est ce numéro qui est utilisé pour identifier le Dossier médical partagé (DMP).

 en informatique :
 National Internet registry (littéralement « Registre Internet national » ).
 New Intermediate Representation, un langage de compilation de représentation intermédiaire pour les shaders de la bibliothèque Mesa 3D.
 near infrared, dans le cadre de la spectroscopie proche infrarouge.